Kirejewski ist der Familienname folgender Personen:

Iwan Wassiljewitsch Kirejewski (1806–1856), russischer Publizist und Philosoph, Begründer des Slawophilentums (Bruder von Pjotr Wassiljewitsch Kirejewski)
Pjotr Wassiljewitsch Kirejewski (1808–1856), russischer Folklorist, Schriftsteller und Slawophile (Bruder von Iwan Wassiljewitsch Kirejewski)